Polare ist

 in der Strömungslehre ein Kurzwort für Polardiagramm
 in der Geometrie der Kegelschnitte eine Gerade als Gegenstück zu einem Pol, siehe Pol und Polare
 in der Funktionalanalysis eine Menge des Dualraums, siehe polare Menge.
 ein Synonym für die Sprache Polari